Аги́нское () — посёлок городского типа в Забайкальском крае России.

Административный центр Агинского Бурятского округа как административно-территориальной единицы с особым статусом в Забайкальском крае, Агинского района и городского округа посёлок Агинское.

На уровне административно-территориального устройства населённые пункты включён в Агинский район.

До 2008 года посёлок являлся центром субъекта Российской Федерации — Агинского Бурятского автономного округа.

Население —  чел. ().

География 

Расположен в 153 км к юго-востоку от краевого центра, города Чита, на федеральной автомагистрали , на левом берегу реки Аги (левый приток Онона). Ближайшая железнодорожная станция — в 36 км к северо-востоку в пгт Могойтуй.

История

Этимология 
Название посёлка происходит от названия реки Ага, протекающей преимущественно по Агинской степи. Этимология гидронима, по мнению Е.М. Поспелова, происходит от эвенкийского ага «равнина, степь».

Первые поселения 
Первое упоминание относится к 1811 году. Появление селения связано с тем, что представители восьми родов хори-бурят перекочевали в Агинскую степь в долины рек Ингоды, Аги и Онона. Постепенно бо́льшая часть их сосредоточилась по реке Аге, богатой пастбищами. С созданием новой административно-территориальной структуры тайшетства необходимо было найти постоянное место пребывания канцелярии главного тайши. Наиболее подходящим оказалось место, занимаемое ныне посёлком Агинским. Здесь появилось несколько юрт: для главного тайши, канцелярии, писаря, делопроизводителя, ямщиков. Вероятной датой основания считается 1780 г.

Путешественник Г. Н. Потанин, проездом посетивший Агинское в 1898 году, в своих записях упомянул: «В Агинскую степную думу мы приехали 15 мая. Агинское селение состоит из двух улиц; в селении до 50 домов. Есть деревянная церковь, здание Степной думы, две школы: улусная и миссионерская — и до 7 торговых лавок, принадлежащих китайцам, есть одна лавочка, в которой торгует бурят…». В отчёте экспедиции Русского географического общества, исследовавшей в 1900 году жизнь и быт населения Агинской степи, указывается, что в Агинском тогда проживал 451 человек. Ежегодно в начале зимы проводились торговые ярмарки, на которые съезжались купцы из Читы, Нерчинска, Маньчжурии.

Важным событием явилось строительство и запуск в эксплуатацию в 1897—1901 годах маньчжурской ветки Транссибирской железной дороги (южный ход ЗабЖД), которая прошла по территории степной Аги в 37 км к востоку от Агинского. Местные жители принимали активное участие в строительстве и .

Степная дума просуществовала до 1903 года. Вместо неё были созданы две волости — Агинская и Цугольская. Вместо родовых управ появились булучные общества.

Советское время 
В советское время Агинское продолжало расширяться. В 1921 году была открыта больница на 10 коек. В 1927 году построен сельский клуб с библиотекой (ныне Дом детского творчества). Через два года в домах появилось радио. В 1930 году вышел первый номер аймачной газеты «Хамтын ажалша». Первых учащихся (в двухэтажном деревянном здании) принял Агинский педагогический техникум. В 1936 году запущена в эксплуатацию паровая мельница за рекой Агой. Через два года построено кирпичное здание под электростанцию.

В годы Великой Отечественной войны Агинское оказывало помощь фронту, были организованы отправки людей, лошадей, тёплой одежды.

С 1965 году начался новый этап развития посёлка. Строились жилые дома, магазины, детсады. Были введены в эксплуатацию маслозавод, электроподстанция, лесхоз, промкомбинат, заготконтора с колбасным цехом. В центре посёлка появились Дом культуры, 16-квартирные дома, комбинат бытового обслуживания, стадион, госбанк, новые корпуса окружной больницы. В западной части — многоквартирные дома, автовокзал, АЗС, здание СПТУ. Был установлен памятник учёному-путешественнику Г. Ц. Цыбикову, разбит Центральный парк-сад, началось озеленение посёлка.

Современное состояние 

В Агинском сосредоточены исполнительная, законодательная, судебная власти округа, подразделения федеральных структур. Посёлок не многоэтажный, с целыми кварталами деревянных одноэтажных домов. В годы 2000-е появилось много административных зданий, Дом спорта, Интернет-центр, гостиницы и рестораны. Созданы памятник легендарному Бабжа-Барас-баатару, пешеходный деревянный мост через реку Агу, арка на въезде, малые архитектурные формы в национальном стиле. Восстанавливается в прежнем архитектурном стиле Свято-Никольский православный храм и комплекс Агинского дацана.

В посёлке работают Дом детского творчества, школа искусств, четыре общеобразовательные школы, гимназия, ФГБОУ ВО "Агинская Буддийская Академия", спортивная школа, семь детских садов и яслей. Многие улицы носят имена жителей посёлка: путешественника Г. Цыбикова, Героя Советского Союза Базара Ринчино, партизана И. Татаурова, писателя Ж. Балданжабона, председателя исполкома Н. Бадмажабэ и др.

Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров.

Население

Национальный состав 
Национальный состав по Всероссийской переписи населения 2010 года 

Буряты - 11642 чел. (74,3%), Русские - 3667 чел. (23,4%), Остальные - 358 чел. (2,3%)
.

Достопримечательности

Памятник Гомбожабу Цыбикову 
В Агинском национальном музее имени Г. Ц. Цыбикова, стоит памятник Гомбожабу Цыбикову — просветителю, путешественнику и исследователю Центральной Азии и Тибета. На высоком постаменте из камней, символизирующем горы, — огромная гранитная глыба с бронзовым барельефом Цыбикова. На камне выбит маршрут учёного через Кяхту, Ургу, Гоби, Лавран, Гумбум до Лхасы и караван верблюдов. На отдельно стоящей мраморной плите с орнаментом — барельефный портрет и надпись: «Гомбожаб Цыбиков (1873—1930), русский путешественник, исследователь Тибета». Памятник был установлен в 1973 году по случаю столетия со дня рождения учёного. Гранитную глыбу, подобную той, на которой в Гималаях на перевале Найчжи-Ла, потеряв надежду остаться в живых, он оставил надпись-напоминание «25.06.1900. Русский подданный Г. Ц.», отыскали на горе в окрестностях Читы. Мраморную плиту привезли из Саяногорска. Автор барельефа неизвестен.

Танк Т-34 
За сквером школы № 2 на пересечении с улицей, которая носит имя Цыбикова, установлен танк Т-34. На постаменте надпись: «Самоотверженному подвигу агинцев в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны». Танковая колонна «Агинский колхозник», построенная на средства трудящихся округа, в составе 64-й гвардейской танковой бригады участвовала в боях под Прохоровкой в июле 1943 года. Сразу за танком здание окружного суда. Через дорогу (ул. Б. Ринчино, 75) — здание типографии, в котором размещаются редакции газет «Агинская правда» и «Толон».

Агинский дацан

Свято-Никольский храм 
Церковь с колокольней была построена по инициативе П. А. Бадмаева, организовавшего делегацию с прошением к государю императору о закреплении земли под строительство православного храма. С прошением были делегированы М. А. Зубов и крещёный бурят из Цугола, имя которого не установлено. В столице с помощью Петра Бадмаева и графа Юсупова представители Аги были приняты Николаем II. От императора было получено благословение и выделено 10 тысяч рублей. Храм был заложен в 1897 году, строительство закончилось в 1903 году, спустя два года храм был освящён. При церкви была открыта церковно-приходская школа.

Свято-Никольский храм действовал до 1930 года. В начале 1930-х церковь закрыли, были вывезены все иконы и утварь, а священники высланы на поселение в Красноярский край. Кресты и купола были сброшены, колокола сняты и увезены. Опустевший храм оставался таким до 1936 года. В октябре 1937 года постановлением ЦИК Бурят-Монгольской АССР здание храма передали отделу культуры. В том же году была разрушена колокольня и разобран главный купол. В здании была сооружена деревянная сцена и открыт кинотеатр «Ага», позже переименованный в «Октябрь». Кино здесь показывали до 1984 года. После постройки нового кинотеатра здание Свято-Никольского храма передавалось от одной организации к другой. При этом каждое учреждение перестраивало интерьер заново. 26 июня 1991 года решением окружного Совета народных депутатов здание Свято-Никольского храма передано православной общине, образованной за год до этого. После небольшого ремонта в ноябре того же года, в нём вновь начались службы. Сегодня уже полностью восстановлена колокольня, идёт монтаж колонн и восстановление главного купола высотой 29 метров.

Климат 
Климат в посёлке Агинское близок умеренно-холодному. По сравнению с зимой, летом гораздо больше осадков. По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат с сухой зимой и тёплым летом (индекс Dwb).

Социально-экономические показатели

Экономика 
Структура экономики округа сложилась ещё в советский период. Сельское хозяйство остаётся основной отраслью в жизнедеятельности округа. Переход к рыночной экономике сопровождался ущербом всей экономике аграрного региона. Сокращение поголовья скота, посевных площадей, изношенность техники, диспаритет цен, неподготовленность селян отбросили социально-экономическое развитие округа на несколько лет назад. После периода восстановления промышленность округа находится на стадии развития и связана в основном с переработкой сельскохозяйственного сырья.

Образование

ВУЗы 
 Агинский филиал Бурятского государственного университета (674460, Комсомольская ул., д. 22) (закрыт в 2016 году)
 Агинский филиал Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского (687000, п. Агинское, Комсомольская ул., д. 24) (закрыт в 2009 году )

СУЗы 
 Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино
 Агинский медицинский колледж им. Чимитдоржиева В. Л.

Школы 
 Агинская окружная гимназия-интернат
 Агинская средняя общеобразовательная школа № 1
 Агинская средняя общеобразовательная школа № 2
 Агинская средняя общеобразовательная школа № 3
 Агинская средняя общеобразовательная школа № 4

Известные уроженцы 

 Бато-Жаргал Жамбалнимбуев — аудитор Счётной палаты Российской Федерации, член Совета Федерации Российской Федерации с 2001—2013 гг.
 Жамсуев, Баир Баясхаланович (род. 1959) — Глава администрации Агинского Бурятского автономного округа с 1997 по 2008 год, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
 Тимур Гонгорович Тучинов (род. 26 октября 1987) — российский стрелок из лука — паралимпиец, двукратный Паралимпийский чемпион 2012: в личном и командном зачётах по стрельбе из лука. Многократный чемпион России, Европы и мира. Заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука (2012).
 Цыбикова, Алла Ойдоповна (1951—1998) — член Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации.
 Цыденжапов, Алдар Баторович (1991—2010) — Герой Российской Федерации (2010), матрос Тихоокеанского флота ВМФ России.
 Цыдыпов, Балдан Баирович (род. 1998) ― Герой Российской Федерации (2022), командир мотострелкового взвода 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады.
 Шулунова, Клавдия Доржиевна ― советская бурятская певица, Народная артистка Бурятской АССР, Заслуженная артистка РСФСР, ветеран Бурятского национального театра песни и танца «Байкал».

Почтовый адрес 
687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, Агинский район, пгт Агинское

Примечания

Ссылки 

 Городской округ «Посёлок Агинское». Официальный сайт администрации городского округа (go-aginskoe.ru)
 Страница о поселке Агинском
 Боровиков Л. И.: Агинское — посёлок городского типа
 
 Агинское | Иллюстрированные заметки Андрея Свинчукова
 Расписание автобусов Агинское справочник движения городских и междугородних автобусов от города Агинское.
 Фотографии Агинского (2017)

Посёлки городского типа Забайкальского края
Районные центры Забайкальского края
Агинское